Comitatul Essex, conform originalului din limba engleză, Essex County, este numele a mai multor comitate din țări anglofone, numele fiind legat de statul medieval cunoscut ca Regatul Essex, unul dintre cele șapte regate anglo-saxone din Marea Britanie.

Comitat în Anglia 

 Comitatul Essex, Anglia

Comitat în Canada 

 Comitatul Essex, provincia Ontario -- (Categorie și format)

Comitate în Statele Unite 
 Comitatul Essex, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Essex, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Essex, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Essex, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Essex, statul  -- (Categorie și format)

Vezi și 
 Essex (dezambiguizare)